Kasseler Modell steht für:
 Kasseler Modell (Archivwesen), eine Bauform von Archivgebäuden zur Klimastabilisierung
 Kasseler Modell (Studium), ein Modell gestufter wissenschaftlicher Studiengänge